Kimberly "Kim" Greylek é uma personagem fictícia da série americana Law & Order: Special Victims Unit. Ela é interpretada por Michaela McManus.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit